Eledonella sheardi är en bläckfiskart som beskrevs av Allan 1945. Eledonella sheardi ingår i släktet Eledonella och familjen Bolitaenidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Åttaarmade bläckfiskar
sheardi